Zawiszów puede hacer referencia a dos localidades del voivodato de Baja Silesia (Polonia):

 Zawiszów, en el distrito de Góra; o
 Zawiszów, en el distrito de Świdnica.